Eder může být:

 Eder – řeka v Německu

příjmení
 Franz Albert Eder (1818–1890) – rakouský římskokatolický duchovní a politik německé národnosti
 Georg Eder (1928–2015) – rakouský římskokatolický kněz a emeritní arcibiskup Salcburku
 Josef Maria Eder (1855–1944) – rakouský chemik a fotograf
 Simon Eder (* 1983) – rakouský biatlonový závodník
 Wilhelm Eder (opat) (1780–1866) – rakouský římskokatolický duchovní a politik německé národnosti

Externí odkazy